Velika nagrada Italije 1932 je bila prva dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Potekala je 5. junija 1932.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Tazio Nuvolari
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Tipo B
| 83
| 
| 4
| 1
|-
! 2
| 12
|  Luigi Fagioli
| Officine A. Maserati
| Maserati V5
| 82
| +1 Krog
| 6
| 2
|-
! rowspan=3|3
| rowspan=3|2
|  Baconin Borzacchini
| rowspan=3|Alfa Corse
| rowspan=3|Alfa Romeo Monza
| rowspan=3|82
| rowspan=3|+1 Krog
| rowspan=3|1
| 3
|-
|  Attilio Marinoni
| -
|-
|  Rudolf Caracciola
| -
|-
! 4
| 14
|  Giuseppe Campari
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Tipo B
| 82
| +1 Krog
| 7
| 4
|-
! 5
| 22
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T51
| 82
| +1 Krog
| 11
| 4
|-
! rowspan=2|6
| rowspan=2|26
|  Albert Divo
| rowspan=2|Ettore Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|81
| rowspan=2|+2 Kroga
| rowspan=2|12
| 4
|-
|  Guy Bouriat
| -
|-
! rowspan=2|7
| rowspan=2|24
|  Pietro Ghersi
| rowspan=2|Scuderia Ferrari
| rowspan=2|Alfa Romeo Monza
| rowspan=2|79
| rowspan=2|+3 Krogi
| rowspan=2|12
| 4
|-
|  Antonio Brivio
| -
|-
! 8
| 40
|  Amedeo Ruggeri
| Officine A. Maserati
| Maserati 26M
| 75
| +8 Krogov
| 16
| 4
|-
! rowspan=2|9
| rowspan=2|28
|  Eugenio Siena
| rowspan=2|Scuderia Ferrari
| rowspan=2|Alfa Romeo Monza
| rowspan=2|65
| rowspan=2|+18 Krogov
| rowspan=2|14
| 4
|-
|  Antonio Brivio
| -
|-
! 10
| 18
|  Luigi Premoli
| Privatnik
| Maserati 26M
| 58
| +25 Krogov
| 9
| 5
|-
! Ods
| 20
|  Rudolf Caracciola
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Monza
| 57
| El. sistem
| 10
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|10
|  Louis Chiron
| rowspan=2|Ettore Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T54
| rowspan=2|39
| rowspan=2|Pregrevanje
| rowspan=2|5
| 6
|-
|  Achille Varzi
| -
|-
! Ods
| 16
|  Achille Varzi
| Ettore Bugatti
| Bugatti T54
| 26
| Prenos
| 8
| 6
|-
! Ods
| 4
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 20
| Pog. gred
| 2
| 7
|-
! Ods
| 6
|  Luigi Castelbarco
| Privatnik
| Maserati 26M
| 19
| Trčenje
| 3
| 7
|-
! DNS
| 30
|  Carlo Gazzabini
| 
| Alfa Romeo Monza
| 
| 
| 15
| 8
|}

Viri
 
 

Sezona Velikih nagrad 1932
1932